John Sloan ist der Name folgender Personen:

* John Sloan (Politiker) (1846–1909), US-amerikanischer Politiker
 John French Sloan (1871–1951), US-amerikanischer Maler

Siehe auch:
 John Sloane (1779–1856), US-amerikanischer Politiker